Signals:

 Signals — второй эпизод мультсериала «Поллитровая мышь».
 Signals — девятый студийный альбом канадской рок-группы Rush.

См. также 
 Сигнал (значения)